Danila Zazzera – calciatrice italiana
 Pierfelice Zazzera – politico italiano